Andrea Tomatis – pallavolista italiano
 Alfred Tomatis – medico e otorinolaringoiatra francese
 Francesco Tomatis – filosofo italiano
 Giovanni Tomatis – direttore della fotografia ed operatore cinematografico italiano
 Lorenzo Tomatis – oncologo italiano